Foo (ч. „фу”) може да се односи на:

 -{Foo}-, заменски термин без значења у Смоки стоуеру и другим стриповима из 1930-их
 -{FOO}- (енглески акроним), артиљеријски посматрач (енгл. -{Forward Observation Officer}-)
 -{Foobar}- (фубар), име плејс-холдера у рачунарству
 -{FOO SAL}- (Фу сал), компанија за развој мобилних апликација
 -{Foobar2000}- (Фубар2000), аудио-плејер на Мајкорсофт Виндоусу
 -{Foo Camp}- (Фу камп), хакерски догађај
 -{Foo fighter}- (Фу фајтер), мистериозни подручни феномен
 -{Foo Fighters}- (Фу фајтерс), рок бенд
 -{Foo gas}- (фу гас), експлозивна мина
 -{Redfoo}- (Редфу), Стефан Кендал Горди, музичар и члан дуа LMFAO
 Шарин Фу (рођ. 1973), дански уметник и део дуа Равеонетс
 -{Foo (игра)}- (Фу), алтернативно име игре са коцкицама Дајс 10000